

Bułgaria 
 Tjanewo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Tjanewo – wieś w obwodzie Dobricz